Cmentarz żydowski w Wasilkowie (ul. Słowackiego)
 Cmentarz żydowski w Wasilkowie (ul. Supraślska)
 Cmentarz żydowski w Wasilkowie (ul. Polna)